Samsung SGH-Z130 — чотирьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SGH-D600
 VK Corporation VK900
 Motorola V80
 Samsung SGH-D500
 Pantech PG-3600

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

Z
Мобільні телефони, представлені в 2005 році